2 miejscowości w Polsce: 
 Brzuza – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Brzuza – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów